Косарово — название населённых пунктов:

Россия 
 Косарово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Косарово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Косарово — деревня в Осташковском районе Тверской области.